Fabi Plancíades Fulgenci (segles -), escriptor en llatí
 Fulgenci de Ruspe (segles -), bisbe i escriptor africà
 Fulgenci de Cartagena (segles -), bisbe escriptor visigot, germà d'Isidor de Sevilla
 Fulgenci Coll de San Simón (1907-1978), militar i polític mallorquí
 Fulgenci Coll Bucher (1948), militar i polític mallorquí, fill de l'anterior
 Fulgenci Mestres i Bertran (1965), actor i pallasso català
 Sant Fulgenci (Baix Segura), municipi del País Valencià
 Escut de Sant Fulgenci